L'Anniversaire de Mademoiselle Félicité est un film français réalisé par Georges Denola, sorti en 1911.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : L'Anniversaire de Mademoiselle Félicité
 Réalisation : Georges Denola
 Scénario : Paul Junka
 Photographie : 
 Montage : 
 Producteur : 
 Société de production : Société cinématographique des auteurs et gens de lettres (S.C.A.G.L)
 Société de distribution :  Pathé Frères
 Pays d'origine : 
 Langue : film muet avec les intertitres en français
 Tournage : 
 Format : Noir et blanc — 35 mm — 1,33:1 — Muet
 Genre : Comédie dramatique  
 Métrage : 235 mètres
 Durée : 8 minutes
 Dates de sortie :
  :

Distribution 
 Gina Barbieri : Mademoiselle Félicité
 Charles Dechamps : Faivre père
 Émile André : Sémery
 Madeleine Guitty	
 Sauriac	
 Henri Delivry	
 Sylver	
 Hillairet	
 Madame Villion	
 Egoël	
 Madame Fromet

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de films français sortis en 1911

Liens externes

Notes et références 

Film français sorti en 1911
Comédie dramatique française
Film réalisé par Georges Denola
Film en français
Film muet français
Film français en noir et blanc
Film tourné en 1911